Haddington kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Haddington,

Storbritannien 

 Haddington, Skottland, grevskapshuvudort, East Lothian, 
 Haddington, England – en ort i Lincolnshire, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar